

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены без указания инфравидовых таксонов (разновидность, форма, подвид) 147 подтвержденных видов, включая 1 вид гибридного происхождения; и также 33 непроверенных вида и 20 непроверенных инфравидовых таксонов.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 

 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик переднеазиатский
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ  — Борщевик жёсткий
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

B 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

D 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ

F 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

G 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

I 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

J 
 Ⓐ 
 Ⓐ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

L 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик Лемана
 Ⓐ 
 Ⓤ  — Борщевик Лескова
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

M 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик Мантегацци
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

N 
 Ⓐ 
 Ⓐ

O 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

P 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик персидский
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик пушистый
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

R 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ  — Борщевик сибирский
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  —  Борщевик Сосновского
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ  — Борщевик обыкновенный
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик Стевена
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

T 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ 
 Ⓐ

V 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  — Борщевик мохнатый
 Ⓐ

W 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

X 
 Ⓐ

Y 
 Ⓐ 
 Ⓐ

A 
 Ⓤ

Виды гибридного происхождения 
 Ⓐ

Примечания 

Борщевик